Down with Love steht für:

 Down with Love (Lied), Song von Harold Arlen und E. Y. Harburg (1937)
 Down with Love, Originaltitel von Down with Love – Zum Teufel mit der Liebe!, Film von Peyton Reed (2003)